Илли:
 Илли — героико-эпические песни чеченцев.
 Илли () — коммуна в департаменте Арденны, Франция.
 Илли () — коммуна в департаменте Нор, Франция.
 Илли, Нора (1984—2020) — швейцарка, принявшая ислам и ставшая исламской проповедницей.